Міста Польщі за населенням – список ста найбільших міст Польщі згідно з даними [1] Центрального статистичного офісу Польщі (пол. :pl:Główny Urząd Statystyczny) станом на 1.1.2021.

Посилання 
  "Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan na 31.12.2007", GUS,  
 City Population

Дивись також 
 Список міст Польщі
 Адміністративний поділ Польщі

Польща